Heeßel ist der Name von

 Heeßel (Burgdorf), Ort in der Gemeinde Burgdorf, Niedersachsen
 Heeßel (Hemmoor), Ort in der Gemeinde Hemmoor, Niedersachsen

Heeßel ist der Familienname folgender Personen:

 Nils P. Heeßel, deutscher Altorientalist

Siehe auch:
 Hesel (Begriffsklärung)